Xanəgah ist der Name folgender Orte:
 Xanəgah (Cəlilabad)
 Xanəgah (Culfa)
 Xanəgah (İsmayıllı)
 Xanəgah (Lerik)
 Xanəgah (Quba)
 Xanəgah (Xızı)

Siehe auch:
 Xanağa